Dit is een lijst van planetoïden 5401-5500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (5401) Minamioda || 1989 EV || 6 maart 1989 || T. Nomura, K. Kawanishi
|-
| (5402) Kejosmith || 1989 UK2 || 27 oktober 1989 || E. F. Helin
|-
| (5403) Takachiho || 1990 DM || 20 februari 1990 || Y. Kushida, M. Inoue
|-
| (5404) Uemura || 1991 EE1 || 15 maart 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (5405) Neverland || 1991 GY || 11 april 1991 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (5406) Jonjoseph || 1991 PH11 || 9 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (5407) - || 1992 AX || 4 januari 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5408) Thé || 1232 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5409) Saale || 1962 SR || 30 september 1962 || F. Börngen
|-
| (5410) Spivakov || 1967 DA || 16 februari 1967 || T. M. Smirnova
|-
| (5411) Liia || 1973 AT3 || 2 januari 1973 || N. S. Chernykh
|-
| (5412) Rou || 1973 SR3 || 25 september 1973 || L. V. Zhuravleva
|-
| (5413) Smyslov || 1977 EC2 || 13 maart 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (5414) Sokolov || 1977 RW6 || 11 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (5415) Lyanzuridi || 1978 TB2 || 3 oktober 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (5416) Estremadoyro || 1978 VE5 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (5417) Solovaya || 1981 QT || 24 augustus 1981 || L. Brožek
|-
| (5418) Joyce || 1981 QG1 || 29 augustus 1981 || A. Mrkos
|-
| (5419) Benua || 1981 SW7 || 29 september 1981 || L. V. Zhuravleva
|-
| (5420) Jancis || 1982 JR1 || 15 mei 1982 || E. F. Helin, E. M. Shoemaker, P. D. Wilder
|-
| (5421) Ulanova || 1982 TD2 || 14 oktober 1982 || L. V. Zhuravleva, L. G. Karachkina
|-
| (5422) Hodgkin || 1982 YL1 || 23 december 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (5423) Horahořejš || 1983 DC || 16 februari 1983 || Z. Vávrová
|-
| (5424) Covington || 1983 TN1 || 12 oktober 1983 || E. Bowell
|-
| (5425) Vojtěch || 1984 SA1 || 20 september 1984 || A. Mrkos
|-
| (5426) Sharp || 1985 DD || 16 februari 1985 || C. S. Shoemaker
|-
| (5427) Jensmartin || 1986 JQ || 13 mei 1986 || Copenhagen Observatory
|-
| (5428) - || 1987 RA1 || 13 september 1987 || H. Debehogne
|-
| (5429) - || 1988 BZ1 || 25 januari 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5430) Luu || 1988 JA1 || 12 mei 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5431) Maxinehelin || 1988 MB || 19 juni 1988 || E. F. Helin
|-
| (5432) Imakiire || 1988 VN || 3 november 1988 || T. Kojima
|-
| (5433) Kairen || 1988 VZ2 || 10 november 1988 || T. Kojima
|-
| (5434) Tomwhitney || 1989 ES || 6 maart 1989 || E. F. Helin
|-
| (5435) Kameoka || 1990 BS1 || 21 januari 1990 || A. Sugie
|-
| (5436) Eumelos || 1990 DK || 20 februari 1990 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5437) - || 1990 DU3 || 26 februari 1990 || H. Debehogne
|-
| (5438) Lorre || 1990 QJ || 18 augustus 1990 || E. F. Helin
|-
| (5439) Couturier || 1990 RW || 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (5440) Terao || 1991 HD || 16 april 1991 || A. Sugie
|-
| (5441) Andymurray || 1991 JZ1 || 8 mei 1991 || R. H. McNaught
|-
| (5442) Drossart || 1991 NH1 || 12 juli 1991 || H. E. Holt
|-
| (5443) Encrenaz || 1991 NX1 || 14 juli 1991 || H. E. Holt
|-
| (5444) Gautier || 1991 PM8 || 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (5445) Williwaw || 1991 PA12 || 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (5446) Heyler || 1991 PB13 || 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (5447) Lallement || 1991 PO14 || 6 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (5448) Siebold || 1992 SP || 26 september 1992 || A. Sugie
|-
| (5449) - || 1992 US5 || 28 oktober 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5450) Sokrates || 2780 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5451) Plato || 4598 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5452) - || 1937 NN || 5 juli 1937 || C. Jackson
|-
| (5453) Zakharchenya || 1975 VS5 || 3 november 1975 || T. M. Smirnova
|-
| (5454) Kojiki || 1977 EW5 || 12 maart 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (5455) Surkov || 1978 RV5 || 13 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (5456) Merman || 1979 HH3 || 25 april 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (5457) Queen's || 1980 TW5 || 9 oktober 1980 || C. S. Shoemaker
|-
| (5458) Aizman || 1980 TB12 || 10 oktober 1980 || N. S. Chernykh
|-
| (5459) Saraburger || 1981 QP3 || 26 augustus 1981 || H. Debehogne
|-
| (5460) Tsénaatʼaʼí || 1983 AW || 12 januari 1983 || B. A. Skiff
|-
| (5461) Autumn || 1983 HB1 || 18 april 1983 || N. G. Thomas
|-
| (5462) - || 1984 SX5 || 21 september 1984 || H. Debehogne
|-
| (5463) Danwelcher || 1985 TO || 15 oktober 1985 || E. Bowell
|-
| (5464) Weller || 1985 VC1 || 7 november 1985 || E. Bowell
|-
| (5465) Chumakov || 1986 RF13 || 9 september 1986 || L. G. Karachkina
|-
| (5466) Makibi || 1986 WP8 || 30 november 1986 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (5467) - || 1988 AG || 11 januari 1988 || T. Hioki, N. Kawasato
|-
| (5468) Hamatonbetsu || 1988 BK || 16 januari 1988 || M. Mukai, M. Takeishi
|-
| (5469) - || 1988 BK4 || 21 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (5470) Kurtlindstrom || 1988 BK5 || 28 januari 1988 || R. H. McNaught
|-
| (5471) Tunguska || 1988 PK1 || 13 augustus 1988 || E. W. Elst
|-
| (5472) - || 1988 RR || 13 september 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5473) Yamanashi || 1988 VR || 5 november 1988 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (5474) Gingasen || 1988 XE1 || 3 december 1988 || T. Fujii, K. Watanabe
|-
| (5475) Hanskennedy || 1989 QO || 26 augustus 1989 || R. H. McNaught
|-
| (5476) Mulius || 1989 TO11 || 2 oktober 1989 || S. J. Bus
|-
| (5477) Holmes || 1989 UH2 || 27 oktober 1989 || E. F. Helin
|-
| (5478) Wartburg || 1989 UE4 || 23 oktober 1989 || F. Börngen
|-
| (5479) Grahamryder || 1989 UT5 || 30 oktober 1989 || S. J. Bus
|-
| (5480) - || 1989 YK8 || 23 december 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5481) Kiuchi || 1990 CH || 15 februari 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (5482) Korankei || 1990 DX || 27 februari 1990 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (5483) Cherkashin || 1990 UQ11 || 17 oktober 1990 || L. I. Chernykh
|-
| (5484) Inoda || 1990 VH1 || 7 november 1990 || T. Urata
|-
| (5485) Kaula || 1991 RQ21 || 11 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (5486) - || 1991 UT2 || 31 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5487) - || 1991 UM4 || 18 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5488) Kiyosato || 1991 VK5 || 13 november 1991 || S. Otomo
|-
| (5489) Oberkochen || 1993 BF2 || 17 januari 1993 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (5490) Burbidge || 2019 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5491) Kaulbach || 3128 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5492) Thoma || 3227 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5493) Spitzweg || 1617 T-2 || 24 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5494) Johanmohr || 1933 UM1 || 19 oktober 1933 || K. Reinmuth
|-
| (5495) Rumyantsev || 1972 RY3 || 6 september 1972 || L. V. Zhuravleva
|-
| (5496) - || 1973 NA || 4 juli 1973 || E. F. Helin
|-
| (5497) Sararussell || 1975 SS || 30 september 1975 || S. J. Bus
|-
| (5498) Gustafsson || 1980 FT3 || 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (5499) - || 1981 SU2 || 29 september 1981 || Haute Provence
|-
| (5500) Twilley || 1981 WR || 24 november 1981 || E. Bowell|}

Planetoïdenlijsten